Марія Кондратьєва та Владіміра Углірова виграли тупнір у  2010-му, але обидві закінчили грати в 2016-му. 

Ганна Калінська та Тереза Мігалікова виграли титул, здолавши в фіналі пару Александра Крунич / Леслей Паттінама Керкгове з рахунком 4–6, 6–2, [12–10].

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Zavarovalnica Sava Portorož - Doubles
2021 у словенському спорті